Søllested Sogn henviser til flere artikler:
 Søllested Sogn (Assens Kommune) – et sogn i Assens Kommune (tidligere Glamsbjerg Kommune) og i Assens Provsti
 Søllested Sogn (Lolland) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Højreby Kommune) og i Lolland Vestre Provsti